Wodzyński
 Jan Wodzyński (1932-2009), polski aktor, reżyser, pedagog, nestor gdyńskiej sceny
 Leszek Wodzyński (1946–1999), polski lekkoatleta
 Mirosław Wodzyński (ur. 1951), polski lekkoatleta

Polskie nazwiska